Pilczyca est le nom de différentes localités: 

 Pilczyca (Końskie),localité polonaise de la gmina de Słupia Konecka
 Pilczyca (Włoszczowa), localité polonaise de la gmina de Kluczewsko
 Pilczyca-Kolonia, localité polonaise de la gmina de Kluczewsko